Family Dog (englisch für „Familienhund“) steht für:

 Family Dog (Fernsehserie), eine US-amerikanische Animationsserie aus dem Jahr 1993
 Family Dog Productions, einen US-amerikanischen Konzertveranstalter

Siehe auch:
 The Family Dogg, britische Popgruppe